Mário Grman (né le  à Topoľčany en Slovaquie) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HC Topoľčany, il commence sa carrière en senior dans la 
1.liga slovaque avec la Slovaquie U18 en 2013. Il est choisi par les Rebels de Red Deer au deuxième tour, en quatre-vingt-septième position lors de la sélection européenne 2014 de la Ligue canadienne de hockey. Il part alors en Amérique du Nord et évolue dans la Ligue de hockey de l'Ouest. En 2016, il passe professionnel avec le MsHK Žilina dans l'Extraliga slovaque.

Carrière internationale
Il représente la Slovaquie au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes. Il participe à son premier championnat du monde senior en 2018.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2013-2014 || Slovaquie U18 || 1.liga slovaque || 44|| 0|| 5|| 5|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Rebels de Red Deer || LHOu|| 35|| 0|| 3|| 3|| 43|| 5|| 0 || 0|| 0|| 0 
|-
|2015-2016 || Ice de Kootenay || LHOu || 68|| 0|| 7|| 7|| 54|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2016-2017 || Slovaquie U20 || Extraliga slovaque || 17|| 0|| 3|| 3|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Slovaquie U20 || 1.liga slovaque || 7|| 1|| 2|| 3|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || MsHK Žilina || Extraliga slovaque || 14|| 0|| 2|| 2|| 4|| 11|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2017-2018 || Piráti Chomutov || Extraliga tchèque || 44|| 1|| 4|| 5|| 14|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2018-2019 || HC Slovan Bratislava || KHL || 54|| 4|| 4|| 8|| 50|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || SaiPa || Liiga || 37|| 1|| 6|| 7|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || SaiPa || Liiga || 53|| 1|| 5|| 6|| 50|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || HPK Hämeenlinna || Liiga || 38|| 1|| 2|| 3|| 42|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0

Références

Naissance en avril 1997
Naissance à Topoľčany
Défenseur de hockey sur glace
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Joueur des Rebels de Red Deer
Joueur du Ice de Kootenay
Joueur du MsHK Žilina
Joueur du HC Slovan Bratislava
Joueur du KLH Chomutov
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du SaiPa Lappeenranta